Trois amiraux néerlandais portent le nom de Cornelis Evertsen :

 Cornelis Evertsen (1610-1666) dit Cornelis Evertsen l'Ancien
 Cornelis Evertsen le Jeune (1628-1679), neveu de Cornelis Evertsen l'Ancien
 Cornelis Evertsen (1642-1706), dit le plus jeune, fils de Cornelis Evertsen l'Ancien